Ebstein pode referir-se a:
Pessoas
 Katja Ebstein (* 1945), cantora e atriz alemã
 Wilhelm Ebstein (1836–1912), médico alemão
Outros
 a anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congénita
 a febre de Pel-Ebstein, condição rara em pacientes com Linfoma de Hodgkin

Ver também